

Culture et société 
 Un habert est, principalement dans les massifs de la Chartreuse et de Belledonne, une maisonnette d'alpage servant initialement d'abri pour les bergers, mais aussi aujourd'hui de refuge pour les randonneurs.

Patronyme 

 Eugène Habert (1842-1916), un peintre et écrivain ;
 François Habert (1520-1574), un écrivain français ;
 Germain Habert (1615-1654), un écrivain français ;
 Henri Louis Habert de Montmor (vers 1600-1679), un homme de lettres français ;
 Isaac Habert (vers 1560-vers 1625), un poète français ;
 Isaac Habert (1598-1668), fils du précédent, un théologien français ; 
  ;
 Loïs Habert (1983-), mari de Marie Dorin-Habert, un biathlète français ;
 Louis Habert de Montmor (vers 1644-1695), évêque de Perpignan ;
 Marcel Habert (1862-1937), un homme politique français ;
 Philippe Habert (1605-1637), un poète français ;
 Philippe Habert (1958-1993), un politologue français ;
 Pierre Habert de Montmor (vers 1595-1636), évêque de Cahors ;
 Pierre Habert, un maître écrivain du  ;
 Pierre Joseph Habert (1773-1825), un général français ;
 Suzanne Habert, une poétesse française du  ;
 Victor Habert-Dassault, un homme politique français.

Références 

Patronyme français